Ceratophysa valvaecristata är en sjöborreart som beskrevs av Mironov 1975. Ceratophysa valvaecristata ingår i släktet Ceratophysa och familjen Pourtalesiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjöborrar
valvaecristata